Jansen en Janssen (Kuifje), twee personages uit De avonturen van Kuifje
 Jansen en Janssen (televisieprogramma), een televisieprogramma van de VPRO
 Buro Jansen & Janssen, een onderzoeksburo dat de politie en de AIVD kritisch volgt